Наградите Златна звезда (; ) са чешки порнографски награди, които се връчват ежегодно по време на еротичното шоу „Еротика секс Прага“.

Носители на награда Златна звезда

Индивидуални награди

Най-добра чешка звезда

Най-добра чешка актриса

Най-добър чешки актьор

Най-добър чешки режисьор

Най-добра чуждестранна звезда

Най-добра чуждестранна актриса

Най-добър чуждестранен актьор

Най-добра актриса в реалити аматьорски серии

Най-добър чуждестранен режисьор

Други

Специална награда за цялостно творчество в порнографската индустрия 
2010: Доли Бъстър

Специална награда на честта за най-добро еротично шоу 
2007: „Ерос шоу“, София, България.

Специални награди на италианската преса (списание Hot News)

Най-добра чешка звезда 
2008: Синтия Велонс

Най-добра чешка звездичка 
2008: Анджелина Лов

Най-добър чешки режисьор 
2008: Ивана Матей

Най-добра чешка фотомодел 
2008: Рената Блек

Източници 
 Номинации за наградите Златна звезда за 2007 г.
 Носители на наградите Златна звезда за 2007 г.
 Номинации за наградите Златна звезда за 2008 г.
 Носители на наградите Златна звезда за 2008 г.
 Номинации и носители на наградите Златна звезда за 2010 г.

Награди за порнографски филми
Награди за порнография
Награди на Чехия
Култура в Прага
Чешко кино
Порнография в Чехия